Тойфенбах-Кач () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. . Официальный код — 61446.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Лидия Кюнстнер-Штокль (СДПА) по результатам выборов 2019 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 Список Мур занимает 4 места.
 АНП занимает 3 места.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии